Суперкубок Словенії з футболу 2008 — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 липня 2008 року між чемпіоном Словенії Домжале та володарем кубка Словенії Інтерблоком.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2008
Словенія
2008 у словенському спорті